Acbor (em hebraico: עַכְבּוֹר, hebraico padrão: Akhbor, Hebraico tiberiano: ʿAḵbôr) é um nome que significa "roer" e, por extensão, utilizado como a palavra para "rato". Há pelo menos duas pessoas com esse nome na Bíblia hebraica.

Acbor de Edom 
Na lista de reis nos livros de Gênesis e 1 Crônicas Acbor é o pai de Baal-Hanã, um rei de Edom, mas realmente não é listado como sendo o próprio rei, embora alguns comentários que se tratava.

Acbor de Judá 
No livro de Reis, Acbor é um dos oficiais de Josias e um dos cinco homens enviados para a profetisa Hulda para saber sobre o livro da lei recém-descoberto no Templo de Jerusalém.   Este também é chamado de Acbor Abdon. 

Também pode ser o mesmo Acbor mencionado como o pai de Elnatã, no livro de  e que viveu no reinado de Jeoiaquim, rei de Judá.

Personagens do Antigo Testamento
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá